Seper ist der Name von

 Franjo Šeper (1905–1981), Erzbischof von Zagreb und ein Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Hans Seper (1924–2004), österreichischer Technikhistoriker
 Johann Seper (* 1968), österreichischer Bezirkshauptmann